Ebeid est un patronyme arabe notamment porté par :
 Atef Ebeid (1932-2014), homme d'État égyptien ;
 Makram Ebeid (1889-1961), homme politique et homme d’État égyptien ;
 Mona Makram-Ebeid (1943-), personnalité politique égyptienne ;
 , homme d’affaires australien dans le domaine des médias et des telecommunications.

Patronyme arabe